MBI peut faire référence à :

Acronymes

Institutions de recherche

Allemagne
 Maschinenbau-Institut GmbH, nouvelle dénomination de l'Institut allemand du génie.
 Medical and Biological Informatics, un service du Centre allemand de recherche sur le cancer (Deutschen Krebsforschungszentrums).

Hors d'Allemagne

 Marine Biotechnology Institute.
 Mathematical Biosciences Institute.
 Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie.
 Molecular Biology Institute, un centre de recherches de l'Université de Californie à Los Angeles (États-Unis).

Entreprises

France

 MBI Concept, une entreprise française de constructions modulaires.
 MBI France, une entreprise spécialisée dans les équipements pour travaux publics.
 MBI technologies, une entreprise française commercialisant des caisses enregistreuses.
 Mega-Bus International, une société de services française gérant l'informatique de laboratoires d'analyses de biologie médicale (LABM).

Hors de France

 Maschinenbau- und Betriebsinformatik.
 MBI, une entreprise italienne du secteur informatique, spécialisée dans les logiciels stratégiques (télécommunications, multimédia, biens culturels, optimisation).
 MBI, une entreprise de développement de biotechnologies.
 MBI Fermentas GmbH, un fournisseur de produits pour la biologie moléculaire.
 MBI Informatique, une entreprise de services informatiques spécialisée dans la vente et l'installation de logiciels pour salons de coiffure, spas et salons de beauté. 
 MBI International & Partners, un groupe d'entreprises, regroupant la chaîne hôtelière JJW Hotels & Resorts, la compagnie agro-alimentaire AJWA Group for Food Industries, le groupe immobilier Jadawel International et la compagnie pétrolière Continentoil.
 Moser Baer India.
 Smurfit-MBI, ancienne dénomination de l'entreprise canadienne Smurfit-Stone Container Canada, L.P., fabricant d'emballages en carton.

Autres

 IGA-MBI, un club de hockey sur glace de Nicolet (Canada).
 Machaneh Bonim in Israel, un voyage en Israel avec Habonim Dror.
 Management-Buy-in, désignant une prise de participation importante dans une entreprise par un groupe d'investissement jusque-là absent du capital de l'entreprise, avec le maintien en place des dirigeants (voir MBO).
 Maslach Burnout Inventory, une échelle pour le Syndrome d'épuisement professionnel, créée par Maslach & Jackson (1981).
 Master of Business Informatics.
 2-Mercaptobenzimidazole, un composé chimique, utilisé, notamment, dans l'industrie du caoutchouc et des plastiques.
 Messianic Bureau International.
 Millimetre Bolometric Interferometer, un interféromètre.
 Molecular breast imaging.
 Moody Bible Institute.
 Mülheimer Bürgerinitiativen, un mouvement citoyen de Mülheim an der Ruhr (Allemagne).
 Mid Bio Informatique, une multinationale fictive présente dans le manga Sekirei

Codes

 MBI - code aéroportuaire de l'Association internationale du transport aérien (IATA), désignant l'aéroport civil de Mbeya (Tanzanie).
 mbi - code de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 639-3 pour la langue ilianen manobo.

Notes

Abréviation
Homonymie
Sigle de 3 caractères